Ventimiglia steht für:

Orte in Italien:
 Ventimiglia, Stadt in der Region Ligurien
 Ventimiglia di Sicilia, Stadt in der sizilianischen Provinz Palermo

Familien:
 Ventimiglia (Adelsgeschlecht) (auch: Ventimille), eine ligurische Adelsfamilie mit Zweigen in der Provence und Sizilien

Ventimiglia ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Ventimiglia, spanischer Vizekönig von Sizilien
 John Ventimiglia, US-amerikanischer Schauspieler
 Milo Ventimiglia, US-amerikanischer Schauspieler
 Simón Ventimiglia, spanischer Vizekönig von Sizilien